Villa Martini Bernardi a Firenze
Villa Martini Bernardi a Borgo San Lorenzo
Villa Martini Bernardi a Calenzano